Bomar bezeichnet:

 Bomar (Alabama), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 James L. Bomar (1914–2001), US-amerikanischer Politiker